Abdelilah Saber est un footballeur marocain né le  à Casablanca. Il participe à la Coupe du monde 1998 avec l'équipe du Maroc.

Sélections en équipe nationale

Carrière 
 1989-1996 :  Wydad Athletic Club
 1996-2000 :  Sporting Portugal
 2000-2003 :  SSC Naples
 2003-2004 :  Torino FC

Palmarès 
Wydad Athletic Club
 Championnat du Maroc
 Champion : 1990, 1991, 1993
 Coupe du trône
 Vainqueur : 1989, 1994
 Ligue des champions de la CAF
 Vainqueur : 1992
 Coupe Afro-Asiatique
 Vainqueur : 1993
 Ligue des champions arabes
 Vainqueur : 1989
 Supercoupe Arabe
 Vainqueur : 1992

Sporting Portugal
 Champion du Portugal
 Champion : 2000
 Supercoupe du Portugal
 Vainqueur : 2000
 Coupe du Portugal
 Finaliste : 1996, 2000

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international marocain
Joueur du Wydad Athletic Club
Joueur du Sporting Clube de Portugal
Joueur du SSC Naples
Joueur du Torino FC
Naissance en avril 1974
Naissance à Casablanca